Халил-бек Гаджибаба оглы Хасмамедов (; 25 октября 1873, Елисаветполь, Елисаветпольская губерния, Российская империя — 11 августа 1945, Стамбул, Турция) — азербайджанский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Государственной думы Российской империи. В 1917 году член ЦК партии «Мусават».

Биография 
Родился  в городе Елисаветполь (ныне — Гянджа). 

Окончил Елисаветпольскую классическую гимназию, затем — юридический факультет Московского университета (1895). Работал в окружных судах Екатеринодара и Елисаветполя. Занимал должность товарища прокурора окружного суда.

Депутат II Государственной Думы от Елизаветпольской губернии. Министр внутренних дел АДР (26 декабря 1918 −16 июня 1919). Министр юстиции Азербайджанской Демократической Республики. С апреля 1920 года — посол АДР в Османской империи.

Был ранен в Тифлисе 19 июня 1920 года при нападении армян Арама Ерканяна и Мисака Киракосяна (Операция «Немезис»). Киракосян в ходе акции также получил ранение. Бывший рядом с Хасмамедовым в этот момент Фатали хан Хойский был убит.

После падения АДР 28 апреля 1920 года, жил в эмиграции в Турции. До начала 1930-х годов — один из руководителей партии «Мусават» и азербайджанской организации в движении «Прометей». В конце 1933 года стал председателем оппозиционной ячейки «Мусавата» в Стамбуле. В 1934–1939 годах примыкал к группе «Кавказ».

Умер 11 августа 1945 года от рака в Стамбуле. Похоронен на следующий день на кладбище «Ферикёй».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Д.Б.Сеидзаде. Азербайджанские Депутаты в Государственной Думе России Азербайджанское Государственное издательство. — Баку, 1991
 Xəlil Xasməmmədov
 Операция "Немезис"

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики
Министры внутренних дел Азербайджана
Министры юстиции Азербайджана
Выпускники Елизаветпольской гимназии
Генеральные прокуроры Азербайджана
Послы Азербайджана в Османской империи
Похороненные на кладбище Ферикёй
Азербайджанская эмиграция